The Messengers, Film:
 The Messengers (Film) US-amerikanisch-kanadischer Horrorfilm aus dem Jahr 2007
 The Messengers (Fernsehserie) US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie von Eoghan O’Donnell

The Messengers, Musik:
 The Messengers Choir, US-amerikanische Gospelgruppe
 The Jazz Messengers, Jazzband um Art Blakey

Siehe auch:
 The Messenger